Клецко:
 Клецко — село в Городокском районе Львовской области Украины.
 Клецко — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гнезненский повят.
 Клецко — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гнезненский повят, Великопольское воеводство.